Люттер:

Топоним 
Люттер () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).

Гидроним 
Люттер () — река в земле Гессен (Германия).

См. также 
 Лютер